Жак Франсуа Мубандже (; ) — швейцарский футболист, защитник швейцарского «Сьона».

Биография 
Родился а Камеруне, в возрасте восьми лет вместе с семьёй, в которую входили и старшие братья, переехал в Женеву.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2007 году выступлениями за команду «Мерен», в которой провёл три сезона, приняв участие в 26 матчах чемпионата.

Своей игрой привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Серветт», к которому присоединился в 2010 году. Сыграл за женевскую команду следующие три сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Серветта», был основным игроком защиты команды.

К французскому клубу «Тулуза» присоединился в сентябре 2013 года, подписав четырёхлетний контракт.

15 июля 2019 года Мубандже бесплатно перешёл в «Динамо» Загреб, подписав трехлетний контракт.

В сентябре 2020 года на правах аренды присоединился к турецкому клубу «Аланьяспор». В июле 2021 вернулся загребское «Динамо»

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Швейцарии состоялся 15 ноября 2014 года в матче квалификации на ЧЕ 2016 против сборной Литвы (4ː0). Включён в состав сборной на чемпионат Европы 2016 во Франции.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 21 / забито голов: 0; победы: 13, ничьи: 3, поражения: 5.

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Мерен»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Гёзтепе»